Der Launch Complex 6 (LC-6) ist eine stillgelegte Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Sie wurde zwischen 1955 und 1961 für insgesamt 43 Starts der ballistischen Redstone-Rakete sowie der Mittelstreckenrakete Jupiter eingesetzt.

Geschichte 

Der Launch Complex 6 wurde Mitte der 1950er als Startanlage für die Redstone-Rakete der US-Armee errichtet. Die von Wernher von Braun entwickelte Redstone basierte auf der deutschen A4 und war die erste große Flüssigtreibstoffrakete der Vereinigten Staaten. Mit einer Schubkraft von 367.500 kN sollte die Redstone einen 3.580 kg schweren atomaren Sprengkopf über eine Strecke von 320 km transportieren. Der erste Teststart von Launch Complex 6 erfolgte am 20. April 1955, drei Monate später wurde die Startrampe von der US-Regierung offiziell anerkannt. In den folgenden Jahren wurde die Startanlage für 15 Missionen der Redstone-Rakete genutzt; nur vier Starts waren vollständig erfolgreich.

Ab dem 22. September 1955 wurde der Startkomplex auch für die Jupiter A, einer modifizierten Variante der Redstone mit verbessertem Kontrollsystem, verwendet. Von 22 Starts der 29 Tonnen schweren Rakete schlugen zwölf fehl. Darüber hinaus wurde Launch Complex 6 zwei Mal bei Wiedereintrittstests für Interkontinentalraketen verwendet, die mit der Jupiter-C geflogen wurden.

Der letzte Start von Launch Complex 6 erfolgte am 27. Juni 1961 mit einer Redstone-Rakete. Am 31. Januar 1964 wurde die Startanlage Teil des Raumfahrtmuseums der US-Luftwaffe. Auf der ehemaligen Startrampe befindet sich heute eine Rakete vom Typ Juno I, die 1958 mit Explorer 1 den ersten künstlichen Erdsatelliten der USA in den Orbit brachte. Das so genannte Blockhaus, das für die Kontrolle der Starts 1955 errichtet wurde, ist ebenfalls zu besichtigen.

Startliste

Weblinks 
 
 Canaveral Air Force Station Virtual Tour: LC-6 (englisch)
 Air Force Space and Missile Museum (englisch)

Launch Complex 06
Bauwerk im Brevard County
Raketenstartplatz
Verkehrsbauwerk in Florida